Луї Пастер (; 1822—1895) — видатний французький мікробіолог і хімік.
 Максим Анатолійович Пастер ( 1975) — український і російський оперний співак (тенор).
 Пастер () — гігантський стародавній кратер в екваторіальній зоні зворотного боку Місяця.
 4804 Пастер (4804 Pasteur) — астероїд головного поясу, названий на честь Луї Пастера.

Фільми 

 «Пастер» — французький біографічний фільм 1922 року режисерів Жана Епштейн та Жана Бенуа-Леві з Шарлем Моньє в головній ролі.
 «Пастер» — французький біогафічний фільм 1935 року реж. Саша Гітрі, який сам зіграв головну роль.
 «Пастер» — французько-бельгійський кінофільм 2011 року реж. Алена Брунара з Андре Марконом у головній ролі.

Див. також 
 Ефект Пастера
 Інститут Пастера